Barda může být:

 Barda (město) – město v Ázerbájdžánu
 Barda (rajón) – rajón v Ázerbájdžánu

příjmení osob
 Elyaniv Barda (* 1981) – izraelský fotbalista
 Jean-Pierre Barda (* 1967) – švédský zpěvák
 Michal Barda (* 1955) – český házenkář

podobné
 Mary Bardová (1904–1970) – americká spisovatelka

Rozcestníky - příjmení